Мальре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Мальре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура